Ренк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ренк, Зильке (в замужестве Ланге; род. 1967) — немецкая метательница копья, олимпийская чемпионка 1992 года.
 Ренк, Юхан (род. 1966) — шведский музыкант, клипмейкер и кинорежиссёр.

Топоним 
 Эр-Ренк — город на северо-востоке Южного Судана, на территории штата Верхний Нил. См. также 
 Ренков